A vizsga címmel a következő alkotások ismertek:

 A vizsga Richard Matheson novellája
 A vizsga (2011) magyar film, rendezte Bergendy Péter
 A vizsga (2003) román film
 A vizsga, a SpongyaBob Kockanadrág című sorozat 1. évadának 4b része.